Мінангкабау — австронезійська мова.
 Мінангкабау — австронезійський народ.